Степан Иловайский:
 Иловайский, Степан Дмитриевич (1778—1816) — русский военачальнкк, полковник.
 Иловайский, Степан Павлович (1833—1901) — тайный советник, управ­ляю­щий Хре­нов­ским государственным кон­ным за­во­дом, член Со­ве­та Главного управ­ле­ния Государственного кон­но­за­вод­ст­ва, шталмейстер (1899).